Inverness Airport kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Inverness Dalcross Airport, flygplats, Skottland, Highland,

USA 

 Inverness Airport (flygplats i USA), Florida, Citrus County, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar